Мур, Роберт ():
 Мур, Роберт Ли (1882—1974) — американский математик.
 Мур, Роберт Стивен (род. 1952) — американский певец, композитор, музыкант.
 Мур, Роберт Томас (1882—1958) — американский бизнесмен, орнитолог, филантроп, основатель поэтической награды Borestone Mountain Poetry Awards.